A szuszceptibilitás fogékonyságot, érzékenységet jelent. Többféle jelentése lehet.

Fizika

Fizikában  a szuszceptibiltás azt a folyamatot jelenti, ahogy egy adott közeg,  anyag reagál egy rá hatással levő térerőre.

Például:mágneses szuszceptibilitás

Villamosságtan

Elektromos szuszceptibilitás 
Elektromágneses kompatibilitás (EMC) Az elektromágneses zavarokkal szembeni érzékenységet jelenti.

Gyógyászat

Egyéni szuszceptibilitás, egyéni érzékenység (bizonyos gyógyszerekre, stb)

Botanika

A botanikában a szuszceptibilitás azt jelenti, hogy egy vizsgált termény, vegetáció vagy egy komplex botanikai közösségre milyen mértékben hat egy kórokozó. A szuszceptibilitás nem keverendő össze a sebezhetőséggel.